Руслан Фёдорович Баранецкий (; род. 5 июля 1971 года, пгт Кострижевка, Заставновский район, Черновицкая область) — генерал-майор, начальник управления внутренней и собственной безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины. Первый заместитель  — руководитель Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины с 26 июня 2019 года.

25 августа 2015 года полковнику Руслану Баранецкому присвоено воинское звание генерал-майора.

Биография 
Получил техническое образование в Черновицком государственном университете (1993). Окончил Институт подготовки кадров СБУ (1994),  (2000). Окончил Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича по специальности «Правоведение» (2007). Кандидат юридических наук.

1993 г. — начало военной службы в органах государственной безопасности (в региональном управлении СБУ занимал должности от оперуполномоченного до начальника направления). С 2004 г. — в Центральном управлении Службы безопасности (за десять лет прошел путь от заместителя начальника отдела до заместителя начальника .

Член Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Награды 
29 сентября 2014 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время вооружённого конфликта на Юго-Востоке Украины награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

За доблесть и самоотверженность проявленные при исполнении служебного долга награжден ведомственной наградой Службы безопасности «Огнестрельное оружие».

Примечания 

Выпускники Черновицкого университета
Выпускники вузов Киева
Сотрудники Службы безопасности Украины
Участники вооружённого конфликта на востоке Украины
Руководители Антитеррористического центра СБУ
Кандидаты юридических наук Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании